Њу Вијена се може односити на:
 Њу Вијена (Ајова)
 Њу Вијена (Охајо)